Liv kan syfta på:

 Liv – en egenskap som delas av alla organismer
 Livsvetenskap – studiet av biologiskt liv, levande organismer, samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv
 Liv – den del av människans kropp som ligger mellan bröstkorgen och höfterna, se midja
 Livstycke – tättsittande linne/dräktliv som täcker bålen
 Snörliv – ett damunderplagg
 Liv (arkitektur) – ett begrepp inom arkitektur
 Liv (namn) – ett kvinnligt förnamn
 Stefan Liv (1980–2011), en svensk ishockeymålvakt
 Liv – förkortning foier Sveriges konungs personliga militära förband, bland annat: Livgardet, Livgardets dragoner, Livregementets grenadjärer, Livregementets husarer, Livgrenadjärregementet (det yngre)
 Liv (TV-kanal) – en finsk TV-kanal
 Liv (1934) – en norsk film från 1934
 Liv (1967) – en norsk film från 1967
 LIV (musikgrupp) – en svensk musikgrupp bildad 2016 med Lykke Li
 Livsstil – en uppsättning attityder, värden, praktiker, preferenser, och livsinnehåll som personer väljer själva, men som delas av en grupp
 Livet, säg mig, vad är det? – psalm av Mary Erikson och Herbert Brander
 Livet – kortform för dryckesvisan Livet är härligt
 Livets mening  – en fråga som människor funderat över i alla tider
 Livet efter detta – ett koncept som beskrivs i alla religiösa kulter, naturreligioner och hos de stora världsreligionerna
 Politiska livet –  regel alla de åtgärder och handlingar som hör till det allmänna livet

Se även
 LIF